1871-1880